CCTV-toren, het door de Nederlandse architect Rem Koolhaas ontworpen hoofdkantoor van de Chinese staatstelevisiemaatschappij CCTV;
 Closed-circuit television, een systeem of techniek waarbij televisiebeelden worden gedistribueerd binnen een gesloten netwerk, en buiten die begrenzing niet toegankelijk is;
 Cameratoezicht berust(te) veelal ook op CCTV-infrastructuur, zodat de term CCTV hiervoor ook gangbaar is;
 China Central Television, de belangrijkste Chinese staatstelevisiemaatschappij;
 Stars of CCTV, het eerste muziekalbum van de Britse rockband Hard-Fi.